Телос је грчка реч за „сврху“, „крај“ или „циљ“. Она се може односити на више ствари:

Телос (филозофија), филозофски концепт сврхе
Тилос (на старогрчком: Телос), грчко острво у Егејском мору
Телос (Ратови звезда), планета у универзуму Ратова звезда
Телос (журнал), журнал који се бавио политиком, филозофијом и теоријом критике